Govers ist der Familienname von

 Blake Govers (* 1996), australischer Hockeyspieler
 Kieran Govers (* 1988), australischer Hockeyspieler